Burnsville (Carolina do Norte)
Burnsville (Minnesota)
Burnsville (Mississippi)
Burnsville (Virgínia Ocidental)

Desambiguação